Центра́льный ры́нок — крупные рынки ряда населённых пунктов:

В России 
 Центральный рынок — рынок в Воронеже.
 Центральный рынок — рынок в Донецке.
 Центральный рынок — рынок в Калуге.
 Центральный рынок — рынок в Казани.
 Центральный рынок — рынок в Кирове.
 Центральный рынок — рынок в Костроме.
 Центральный рынок — рынок в Липецке.
 Центральный рынок — бывший рынок в Москве.
 Центральный рынок — рынок в Новосибирске
 Центральный рынок — рынок в Перми.
 Центральный рынок — рынок в Ростове-на-Дону.
 Центральный рынок — рынок в Сочи.
 Центральный рынок — рынок в Орле.
 Центральный рынок — рынок в Чите, одноимённая остановка.

За рубежом 
 Центральный рынок — колхозный рынок в Актобе (Казахстан).
 Центральный рынок — рынок в Гомеле (Белоруссия).
 Центральный рынок — рынок в Риге (Латвия).
 Благовещенский базар — рынок в Харькове, более известный как Благбаз (Украина).
 Центральный рынок — рынок в Будапеште.
 Центральный рынок — в Валенсии.

Другое 
 «Центральный рынок» — торговый центр в Москве.
 Центральный рынок — станция метро в Харькове.